Jakub Hlava (ur. 29 grudnia 1979 w Jilemnicach) – czeski skoczek narciarski. Starszy brat Lukáša Hlavy.

W całej swojej karierze 8 razy zdołał awansować do czołowej "30" w konkursach Pucharu Świata. Najwyżej w konkursie PŚ był na 18. miejscu w Harrachovie i Willingen. Uczestniczył w mistrzostwach świata w lotach w Vikersund (2000) oraz w mistrzostwach świata w Lahti (2001). Po raz ostatni w zawodach rangi FIS wystartował w sezonie 2002/2003.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 34. miejsce (K-116), nie zakwalifikował się (K-90)
 Drużynowo
 2001  Lahti – 6. miejsce (K-116), 7. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2000  Vikersund – 26. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 17. miejsce
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999: 59.
 1999/2000: 42.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000: 35.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000: 49.
 2001: 38.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 229.
 sezon 1995/1996: 240.
 sezon 1996/1997: 157.
 sezon 1997/1998: 38.
 sezon 1998/1999: 65.
 sezon 1999/2000: 194.
 sezon 2000/2001: 40.
 sezon 2001/2002: 57.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Schönwald – 8 marca 1998 (2. miejsce)
  Villach – 15 lipca 2001 (2. miejsce)

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Jilemnicach